351 Yrsa, un asteroide
206P/Barnard-Boattini, una cometa